

Geografia

Whitton – località del Nuovo Galles del Sud

Whitton – villaggio del Lincolnshire (Inghilterra)
Whitton – area di Londra
Whitton – villaggio dello Shropshire (Inghilterra)
Whitton – villaggio del Powys (Galles)

Persone
Charlotte Whitton – femminista e politica canadese
Margaret Whitton – attrice statunitense